Shame kan være titlen på en række forskellige sange.

 "Shame" indspillet af Smashing Pumpkins på albummet Adore udgivet i 1998. Sangen er skrevet af Billy Corgan.
 "Shame" indspillet af Racey
 "Shame" indspillet af Eurythmics
 "Shame" indspillet af Evelyn 'Champagne' King
 "Shame" - indspillet af Robbie Williams og Gary Barlow

 Film
 Shame (film fra 2011) - en britisk dramafilm fra 2011